Howard steht für:
 Howard (Name), Familienname und Vorname
 Howard (Adelsgeschlecht), britische Adelsfamilie
 Howard University, Privatuniversität in Washington, D.C.
 Howard – Ein tierischer Held, US-amerikanischer Film von Willard Huyck (1986)

Unternehmen und Marken:
 Howard Aircraft Corporation, US-amerikanischer Flugzeughersteller
 Howard Automobile Company (New Jersey), US-amerikanischer Automobilhersteller (1900–1903)
 Howard Automobile Company (New York), US-amerikanischer Automobilhersteller (1901–1905)
 Howard Automobile Company (Michigan), US-amerikanischer Automobilhersteller (1911)
 Howard Motor Works (England), britischer Hersteller von Cyclecars
 Howard Motor Works (USA), US-amerikanischer Automobilhersteller (1907–1908)
 Howard Motors Corporation, US-amerikanischer Automobilhersteller (1928–1929/1930)
 Howard, Markenname von Central Car Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1913–1914)
 A. Howard Company, US-amerikanischer Automobilhersteller (1916–1919)
 Kongskilde-Howard, dänischer Landmaschinenhersteller, siehe Kongskilde Industries

Howard ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in Neuseeland:
 Howard (Neuseeland)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Howard (Alabama)
 Howard (Arkansas)
 Howard (Colorado)
 Howard (Florida)
 Howard (Georgia)
 Howard (Indiana)
 Howard (Kalifornien)
 Howard (Kansas)
 Howard (Kentucky)
 Howard (Louisiana)
 Howard (Mississippi)
 Howard (New York)
 Howard (Ohio)
 Howard (Oklahoma)
 Howard (Pennsylvania)
 Howard (South Carolina)
 Howard (South Dakota), im Miner County
 Howard (Tennessee)
 Howard (Texas)
 Howard (Washington)
 Howard (West Virginia)
 Howard (Wisconsin), im Brown und im Outagamie County
 Howard (Chippewa County, Wisconsin)
 Howard (Town, Chippewa County), Town(ship) in Wisconsin
 Howard Beach, New York
 Howard Center Township, Howard County, Iowa
 Howard City, Michigan
 Howard Lake, Minnesota
 Howard Landing, Kalifornien

in Antartika:
 Howard-Gletscher im Viktorialand
 Howard Heights im Marie-Byrd-Land
 Howard Hills im Enderbyland
 Howard-Nunatakker im Ellsworthland
 Howard Peaks im Viktorialand
 Howard-Williams Point in der Ross Dependency
 Kap Howard im Palmerland

Sonstige:
 Howard Hills (Alaska)
 Castle Howard in North Yorkshire, England

Siehe auch:
 Howard Bay
 Howard Island
 Howard Township
 Mount Howard
 Tropischer Wirbelsturm Howard
 Rubber-Tip Pencil Co v. Howard, Fall des US-amerikanischen Patentrechts
 Modell von Howard und Sheth, Marktmodell
 Howarth